The Painted World – film del 1914 diretto da Ralph Ince
 The Painted World – film del 1919 diretto da Ralph Ince